(4379) Snelling – planetoida z pasa głównego asteroid
Miejscowości w USA:
 Snelling – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Snelling – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Barnwell